Pomnik Stefana Starzyńskiego w Warszawie – pomnik autorstwa Ludwiki Nitschowej, znajdujący się przy ul. Saskiej
 Pomnik Stefana Starzyńskiego w Warszawie – pomnik autorstwa Andrzeja Renesa, znajdujący się przy pl. Bankowym